Александр Сергеевич Строганов:
 граф Строганов, Александр Сергеевич (1733—1811) — российский государственный деятель; член Государственного совета, сенатор.
 барон Строганов, Александр Сергеевич (1771—1815) — гофмаршал при дворе великого князя Александра Павловича.
 граф Строганов, Александр Сергеевич (1818—1864) — граф, действительный статский советник, коллекционер, один из основателей Санкт-Петербургского археологического общества.